De IJslandse voetbalclub KR Reykjavík speelt sinds 1964 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt KR Reykjavík

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien IJsland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

KR Reykjavík
KR Reykjavík